Het district Broye (Frans: District de la Broye, Duits: Broyebezirk) is een van de zeven districten van kanton Fribourg in Zwitserland. Er wonen 22.438 inwoners (2003) in het district. Het district is grotendeels Franstalig. De naam komt van het riviertje La Broye dat door het gebied loopt.

Het bestaat al sinds 19 maart 1848, toen de bondsstaat Zwitserland werd gevormd en ook de nieuwe kantonnale grondwet van Fribourg van kracht werd.

De hoofdstad van het district is Estavayer-le-Lac. Het gebied van het district is sterk opgedeeld. Drie grotere delen (exclaves) en 1 kleine liggen in het gebied van het kanton Vaud.

Gemeentes 
35 gemeentes maken deel uit van het district Broye:

District van Zwitserland
Geografie van Fribourg (kanton)